Джане́т Морі́н Ве́рні (;  , Тусон, Аризона) — американська комедіантка, акторка, сценаристка та продюсер. На телебаченні найбільш відома озвученням анімаційних фільмів Nickelodeon («Аватар: Легенда про Кору») та роллю шерифа Іві Баррет у шоу «Стен проти сил зла» на каналі Independent Film Channel і Бекки Барбара — в «Ти найгірший» каналу FX.

Фільмографія

Примітки

Посилання 

Американські телеакторки
Американські кіноакторки
Акторки озвучування США
Коміки США
Американці англійського походження
Американці шотландського походження
Американські агностики
Актори-бісексуали